Бецендорф може бити:

 Бецендорф (Доња Саксонија), општина у округу Линебург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Бецендорф (Саксонија-Анхалт), општина у округу Алтмарк Салцведел, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.